

Patronyme

 Raoul Fruchier, (1851-1931),  est un homme politique français.
 Charles Fruchier, (1865-1936), est un homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme